Кандилка (Aquilegia) е род покритосеменни растения от семейство лютикови (Ranunculaceae).

Разпространение 
Родът Кандилка е разпространен по поляни и гори на по-голяма надморска височина в цялото Северно полукълбо.

Видове 
Родът включва около 60–70 вида многогодишни растения:

Източници